Моника има више значења:

 Моника (име), женско име

или:

 Моника (Бакум), насеље у Мексику у савезној држави Сонора у општини Бакум
 Моника (Кахеме), насеље у Мексику у савезној држави Сонора у општини Кахеме